Oude Stad van Tilburg kan verwijzen naar:
 Binnenstad (Tilburg)
 Oud-Noord (Tilburg)
 Oud-Zuid (Tilburg)